Избицкое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Избицкое — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Украина 
 Избицкое — село в Волчанском районе Харьковской области.